Ez a lista a nürnbergi metró 48 metróállomását sorolja fel.

Az U1-es és az U2-es metróvonal betétjáratai, az U11-es és U21-es vonalak nincsenek feltüntetve!

Állomások listája

Jegyzetek

Fordítás

További információk 

 

Vasúttal kapcsolatos listák